North East kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
North East (Maryland)
North East (Pennsylvania)

Andere betekenissen:
North East Derbyshire
North East England
North East Lincolnshire
North East Line (Singapore)

En ook:
North-East (Botswana)